Войнешть () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Войнешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Адміністративний центр комуни Войнешть.
 Войнешть () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Войнешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Войнешть.
 Войнешть () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Войнешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Войнешть.
 Войнешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Вултурешть.
 Войнешть () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Мексінень.
 Войнешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Лерешть.